gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme: Menat (Puy-de-Dôme)
muziekinstrument en tevens halsketting uit het Oude Egypte: Menat (muziekinstrument)